Angel in Disguise – singolo di Brandy del 1999, dall'album Never Say Never
 Angel in Disguise – album di Leon Russell del 2006
 Angel in Disguise – traccia dell'album Final Attraction dei Cinema Bizarre del 2007
 Angel in Disguise – singolo dei Musiqq del 2011